La Route nationale 47 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 47 en Belgique
 Route nationale 47 en Estonie
 Route nationale 47 en France métropolitaine

Voir aussi